Фархадбе́к Равша́нович Ирисме́тов (; 10 августа 1981, Чимкент, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, защитник и тренер узбекского происхождения. Выступал в сборной Казахстана. Трёхкратный чемпион Казахстана. Ныне ассистент главного тренера в ФК «Туран».

Карьера 
Родился в Чимкенте. Здесь же постигал азы футбола. В юности жил в Ташкенте, одновременно играл в командах Ташкента и Чимкента (за «Томирис/Синтез»).

В 1999 году с подачи футбольного агента Константина Сарсания заключил свой первый профессиональный контракт на три года с московским «Торпедо». Но в чехарде тренеров себя показать не смог и провёл время в «Торпедо-2».

В 2001 году полсезона сыграл в казахстанском клубе «Мангыстау» у тренера Владимира Фомичёва. Тот взял его в молодёжную сборную Казахстана, и команда выиграла «бронзу» на Восточно-Азиатских играх в японской Осаке. Клуб был расформирован, и Ирисметов вернулся в Москву. Там его рекомендовали Сергею Тимофееву, который увёз его в Павлодар к тренеру Дмитрию Огаю.

Со своей новой командой «Иртыш» и напарником по защите Тимофеевым Ирисметов дважды становился чемпионом страны (2002, 2003) и вице-чемпионом 2004. В апреле 2004 года дебютировал в национальной сборной Казахстана, тренером которой стал Сергей Тимофеев.

В 2005 и 2006 годах играл в составе алматинского «Кайрата», в 2005 став с ним бронзовым призёром чемпионата Казахстана и снова финалистом Кубка Казахстана.

В 2007 году по приглашению Дмитрия Огая перешёл в костанайский «Тобол», где сразу выиграл с командой серебряные медали и Кубок страны, в следующем году проиграли «Актобе» по пенальти «золотой матч» за чемпионство, но в 2010 году всё же стал в третий раз чемпионом Казахстана, уже без Огая, покинувшего клуб.

В ноябре 2010 года ушёл в шымкентский «Ордабасы» . Вместе с клубом стал двукратным обладателем Кубка Казахстана и впервые выиграл Суперкубок Казахстана. В июле 2012 года перешёл в каскеленский «Сункар», но быстро покинул команду из-за её финансовых проблем и вернулся в «Ордабасы».

Концовку сезона 2014 провёл снова в «Тоболе», а в 2015 году играл в кзылординском «Кайсаре», но клуб занял последнее 12 место и вылетел в Первую лигу.

1 февраля 2016 года состоялось «третье пришествие» Ирисметова в «Ордабасы». Он подписал с клубом контракт на один год, затем продлил ещё на год и был с командой, когда она впервые выиграла бронзовые медали.

В феврале 2018 года подписал контракт с клубом Первой лиги «Алтай ВКО», где главным тренером был его старый друг Сергей Тимофеев. В силу своего опыта Фархадбек сразу стал капитаном команды.

Достижения 
  «Иртыш»
 Чемпион Казахстана (2): 2002, 2003
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана 2004
 Финалист Кубка Казахстана по футболу 2002
  «Кайрат»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2005
 Финалист Кубка Казахстана по футболу 2005
  «Тобол»
 Чемпион Казахстана 2010
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана 2007, 2008
 Обладатель Кубка Казахстана 2007
 Победитель Кубка Интертото 2007
  «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана 2017
 Обладатель Кубка Казахстана 2011
 Обладатель Суперкубка Казахстана 2012

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»